Jméno a příjmení John Greaves nosí více osobností:

 John Greaves (hudebník) (* 1950), velšský baskytarista
 John Greaves (matematik) (1602–1652), britský matematik